Datura — український брутал-дез колектив
 Datura — наукова назва дурману